Макарій, митрополит Київський:
 Макарій I († 1 травня 1497) — митрополит Київський, Галицький і всієї Русі архієпископ, православний святий.
 Макарій (Малетич) ( 1 жовтня 1944) — архієрей Православної церкви України, останній предстоятель УАПЦ.
 Макарій (Тучапський) ( 1549) — намісник митрополита Київського, Галицького та всієї Руси в Галичині (1535—39).
 Макарій (Московитянин) ( 1556) — митрополит київський, галицький і всієї Русі.

Митрополити Київські